Die Singapore Open 2022 im Badminton fanden vom 12. bis zum 17. Juli 2022 in Singapur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (zurückgezogen)
 Anders Antonsen (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (2. Runde)
 Anthony Ginting (Champion)
 Jonatan Christie (2. Runde)
 Loh Kean Yew (Halbfinale)
 Srikanth Kidambi (1. Runde)
 Ng Ka Long (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (2. Runde)
 Chen Yufei (zurückgezogen)
 P. V. Sindhu (Champion)
 Ratchanok Intanon (1. Runde)
 He Bingjiao (2. Runde)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (1. Runde)
 Michelle Li (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (zurückgezogen)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Halbfinale)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Finale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (2. Runde)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (1. Runde)
 Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (zurückgezogen)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (1. Runde)
 Liu Xuanxuan / Xia Yuting (Viertelfinale)
 Zhang Shuxian / Zheng Yu (Finale)
 Du Yue / Li Wenmei (Halbfinale)
 Linda Efler / Isabel Lohau (2. Runde)
 Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (zurückgezogen)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Viertelfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Halbfinale)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite
 Offizielle Webseite

Badminton 2022
2022